Ирку́т () — река в Бурятии и Иркутской области России, левый приток Ангары.

Длина — 488 км (с рекой Чёрный Иркут), площадь водосборного бассейна — 15 000 км².

География 

Берёт начало в горном узле Нуху-Дабан в Восточном Саяне на высоте 1875 м над уровнем моря, вытекая из озера Ильчир. После слияния со Средним и Белым Иркутом приобретает название Иркут, а перед этим именуется Чёрным Иркутом. В верховье течёт на юго-запад, у массива Мунку-Сардык круто поворачивает на восток, прорезает хребет Большой Саян, отделяя от него Тункинские Гольцы. Далее на протяжении 200 км течёт по Тункинской котловине, где принимает основные притоки — Ихэ-Ухгунь, Большой Зангисан, Тунку, Зун-Мурэн, Большую Быструю и др. Имеются пороги 2—3 (4 в паводок) категории в верховьях и 1—2 категории в средней части. Впадает в Ангару по левому берегу в центральной части города Иркутска.

Замерзает в конце октября, вскрывается в конце апреля — начале мая. Ледостав продолжается 150—180 дней. Питание снеговое (главным образом за счёт высокогорных снегов) и дождевое. Площадь водосбора — 15 780 км². Средний годовой расход воды в устье — 140 м³/с. Средний многолетний расход воды составляет 142 м³/с, причём наибольшие расходы происходят в июле-августе, наименьшие — в феврале-марте.

Река сплавная. На ней развит водный туризм. По её гидрониму назван областной центр город Иркутск (первый казачий острог был поставлен в 1661 году на правом берегу Ангары, напротив устья Иркута).

На правом берегу реки Иркут в Тункинской долине в пределах Еловского хребта на стоянке Туяна найдены фрагментированные останки первобытного человека, верхнепалеолитические орудия и предметы быта возрастом от 30 до 50 тыс. лет назад (калиброванные даты: 31 400—30 740 л. н. для образца 6, пл. 1, пик. 69, № 53 и > 49 700 для образца 1, пл. 2, пик. 61, № 56).

Населённые пункты 
Населённые пункты на реке (от истока к устью): Монды, Мойготы, Туран, Гужиры, Торы, Далахай, Шулута, Тибельти, Шаманка, Моты, Введенщина, Пионерск, Баклаши, Смоленщина, Максимовщина, Иркутск.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Притоки Ангары
Реки Тункинского района
Реки Окинского района
Реки Слюдянского района
Реки Шелеховского района
Реки Иркутского района
Реки Иркутска
Водный туризм в Восточной Сибири
Восточный Саян